Valderrobres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valderrobres (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Valderrobres (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar